Музей на мечката може да се отнася за:

 Музей на мечката – музей в Природен парк „Витоша“;
 Музей на мечката – музей край Триград;
 Парк за танцуващи мечки – парк за реадаптация на танцуващи мечки край Белица.